Giannīs Skopelitīs – calciatore greco
 Nicky Skopelitis – chitarrista greco di origine greca